Il doppio femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Naomi Broady e Emily Webley-Smith che hanno battuto in finale Fatma Al-Nabhani e Cristina Dinu 3-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Emily Webley-Smith (Campionesse)
 Conny Perrin /  Chanel Simmonds (semifinali)

 Fatma Al-Nabhani /  Cristina Dinu (finale)
 Melanie Klaffner /  Tadeja Majerič (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2013